Charles Bell (1774-1842) – szkocki anatom, chirurg, fizjolog
 Charles Bell (1805-1869) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 Charles H. Bell (1823-1893) – amerykański polityk, gubernator stanu New Hampshire
 Charles J. Bell (1845-1909) – amerykański polityk, gubernator stanu Vermont
 Charles K. Bell (1853-1913) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Teksas
 Charles W. Bell (1857-1927) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 Charles Alfred Bell (1870-1945) – brytyjski polityk
 Charles William Bell (1876-1938) – kanadyjski polityk, członek Izby Gmin
 C. Jasper Bell (1885-1978) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Missouri
 Charlie Bell (1960-2005) – australijski biznesmen